Альдеарродриго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 8,41 км². Население — 194 человека (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 

Муниципалитеты Саламанки